Singin’ to My Baby — дебютный студийный альбом американского певца Эдди Кокрана, вышедший в 1957 году на лейбле Liberty Records. Это единственный студийный альбом, вышедший при жизни музыканта, погибшего в 1960 году.

Обзор 
Первая долгоиграющая пластинка Кокрана, в основном, состоит из нехарактерных для певца поп-баллад, записанных в сопровождении эстрадного хора с оркестром. Таково было решение фирмы звукозаписи, считавшей, что блюзы не будут пользоваться коммерческим спросом, в результате чего большая часть записей Кокрана вышла лишь после его смерти. В альбом был включён первый хит-сингл Кокрана — «Sittin’ in the Balcony», занявший в мае 1957 года 18-е место в американском хит-параде. Также на пластинку вошла запись популярной кантри-песни «Have I Told You Lately That I Love You». Альбом вышел в монофоническом звучании и, как и все долгоиграющие пластинки Кокрана, не попал в американский хит-парад.

Список композиций

Участники записи 
 Эдди Кокран — гитара, укулеле, вокал
 Перри Боткин — ритм-гитара
 Конни Смит — контрабас
 The Johnny Mann Chorus — подпевки

Альбомные синглы 
 Sittin’ In The Balcony / Dark Lonely Street (1957)
 Mean When I’m Mad / One Kiss (1957)

Ссылки 
 Singin' To My Baby на discogs.com 

Дебютные альбомы 1957 года
Альбомы Эдди Кокрана
Альбомы Liberty Records